Alex Cevallos (1967- ) : footballeur équatorien
 Celene Cevallos (1994- ) : athlète équatorienne
 José Cevallos (1971- ) : footballeur équatorien
 Pedro Cevallos (1760-1840) : homme politique espagnol
 Pedro de Cevallos (1715-1778) : militaire espagnol
 Diego Fernández de Cevallos (1941) : homme politique mexicain
 Rodrigo Borja Cevallos (1941- ) : homme politique mexicain

 Cevallos : canton d'Équateur situé dans la province de Tungurahua